Per Nils Lennart Nilsson, född 11 maj 1960 i Gislaved, är en svensk officer i Flygvapnet.

Biografi

Nilsson blev löjtnant i Flygvapnet 1984. Han befordrades till kapten 1985, till major 1991, till överstelöjtnant 1997 och till överste 2003.

Nilsson inledde sin militära karriär i Flygvapnet vid Bråvalla flygflottilj (F 13). Åren 1988–1989 tjänstgjorde han vid Blekinge flygflottilj (F 17). Under 1990-talet tjänstgjorde han vid olika omgångar vid Skaraborgs flygflottilj (F 7). Åren 1996–2003 var han divisionschef för 211. spaningsflygdivisionen. Åren 2004–2005 var han företrädare Luft vid Försvarets materielverk (FMV). 2008–2011 var han flottiljchef för Norrbottens flygflottilj (F 21).

År 2015 förlängdes ett förordnande som Nilsson hade som militärsakkunnig i Regeringskansliet. Senare samma år fick han ett förordnande som försvarsattaché i New Dehli, Indien med sidoackreditering Afghanistan mellan 1 augusti 2015 och längst till 31 augusti 2018.

Utmärkelser
  Flygvapenfrivilligas förtjänsttecken (FVRFGFt)

Källor

Noter

 

Födda 1960
Levande personer
Män
Personer från Gislaved
Svenska militärer under 1900-talet
Svenska militärer under 2000-talet
Svenska överstar
Svenska flygflottiljchefer
Svenska attachéer
Personer verksamma vid Bråvalla flygflottilj
Personer verksamma vid Blekinge flygflottilj
Personer verksamma vid Skaraborgs flygflottilj
Personer verksamma vid Norrbottens flygflottilj